Alfaro puede referirse a:

Topónimos

Topónimo original, en España
Alfaro
Comarca de Alfaro
Cerro Alfaro, montaña en la provincia de Almería.

Topónimos derivados de personajes históricos, en Hispanoamérica

Costa Rica
 Alfaro, distrito del cantón de San Ramón, en la provincia de Alajuela.

Ecuador
Eloy Alfaro, cantón.
Alfaro (distrito electoral), establecido en Quito desde las elecciones de 2004.
Durán, ciudad llamada oficialmente "Eloy Alfaro".

Panamá
Rufina Alfaro, corregimiento.
Vía Ricardo J. Alfaro.

Venezuela
Parroquia Tomás Alfaro, del Municipio McGregor.

Biónimos
Alfaro, género de peces de la familia de los pecílidos en el orden de los ciprinodontiformes, denominados por el zoólogo Anastasio Alfaro.
 Alfaro cultratus
 Alfaro huberi
Alfaroa, género de plantas magnoliofitas. A veces se emplea la expresión árbol Alfaro.

Apellido
Apellido toponímico, originado en la villa de Alfaro.

Anteriores al siglo XX
Cristóbal de Alfaro, conquistador español.
Francisco de Alfaro, platero español del renacimiento.
Juan de Alfaro y Gámez, pintor barroco español.
Luis Felipe Neri de Alfaro (el Padre Alfaro), clérigo mexicano del siglo XVIII.
Alfaro (correo de Fernando VII)
Luis Beltrán Alfaro, clérigo argentino.
Fernando Alfaro Maciel, político argentino.
Rufina Alfaro, política panameño.
Juan Alfaro Ruiz, coronel costarricense (Campaña Nacional de 1856-1857).
Eloy Alfaro, presidente de Ecuador.
José María Alfaro Zamora, presidente de Costa Rica.
Bernardo Soto Alfaro, presidente de Costa Rica.
Florentino Alfaro Zamora, militar y político costarricense.
Anastasio Alfaro, zoólogo costarricense cuyo apellido lleva el género de peces Alfaro.

Siglos XX y XXI
Ricardo Joaquín Alfaro Jovane, presidente de Panamá.
Florencio Alfaro Zabalegui, político español.
David Alfaro Siqueiros, pintor mexicano.
Edmundo Alfaro Gironda, político español, de una familia de propietarios y políticos dominantes en la provincia de Albacete;
nieto de Antonio de Alfaro y Jiménez,
hijo de José Alfaro.
Heraclio Alfaro Fournier, ingeniero y aviador español (llevan su nombre varios modelos de avión "Alfaro" -desde el Alfaro 1 al Alfaro 11- y el Aeroclub Heraclio Alfaro, de Vitoria);
hermano de Félix Alfaro Fournier, empresario y político español, impresor (Naipes Heraclio Fournier) y procurador en las Cortes Españolas. 
Ricardo Latcham Alfaro, escritor e historiador chileno.
Andreu Alfaro, escultor español.
Rafael Alfaro, poeta y periodista español.
Emilio Alfaro, actor argentino.
Óscar Alfaro, escritor boliviano.
Angelita Alfaro, cocinera española.
Xiomara Alfaro, cantante cubana.
Txumari Alfaro, personaje televisivo español.
Julián Alfaro, automovilista argentino.
Luis Alfaro Ucero, político venezolano.
Hugo Alfaro, periodista y escritor uruguayo.
Gerardo Alfaro, periodista mexicano.
Carlota Alfaro diseñadora de moda puertorriqueña.
Raúl Marcelino Alfaro Torres, artista plástico cubano.
Gustavo Alfaro, exfutbolista y entrenador argentino.
 Carles Alfaro Hofmann, director de teatro español.

Homónimos
Carlos Alfaro:
Carlos Octavio Alfaro, periodista argentino.
Véanse otros Carlos Alfaro en Alfaro (desambiguación)#futbolistas.
José María Alfaro:
José María Alfaro Zamora, presidente de Costa Rica.
José María Alfaro Polanco, poeta y político español.
José María Alfaro Cooper, académico costarricense.
Fernando Alfaro:
Fernando Alfaro Maciel, político argentino.
Fernando Alfaro (músico), español.

Segundo apellido
Sebastián Díaz Alfaro, conquistador español.
Matías de Arteaga y Alfaro, pintor y grabador barroco español.
Bernardo Rodríguez y Alfaro, político costarricense.
Fernando Chamorro y Alfaro, militar y político nicaragüense.
Pedro Joaquín Chamorro y Alfaro, político nicaragüense.
Manuel Ibo Alfaro, escritor e historiador español del postromanticismo.
Gregorio Aráoz Alfaro, médico argentino.
Pedro Gutiérrez Alfaro, cirujano y político venezolano.
Manuel Jiménez Alfaro, militar e ingeniero español.
Abelardo Díaz Alfaro, escritor puertorriqueño.
Jesús Orozco Alfaro, político mexicano.
Emilia Solórzano Alfaro, primera Dama de Costa Rica.
Gustavo Solórzano Alfaro, escritor costaricense.
Vilma Rojas Alfaro, político chilena.
Felipe Castillo Alfaro, médico y político peruano.
Tucapel Jiménez Alfaro, sindicalista chileno.
Manuel María de Peralta y Alfaro, diplomático e historiador costarricense.

Futbolistas
Carlos Alfaro Moreno, argentino.
Rafael Angel Alfaro, costarricense.
Cristian Alfaro, argentino.
Gustavo Alfaro, argentino.
Roque Raúl Alfaro, argentino.
Wardy Alfaro, costarricense.
Pablo Alfaro, español.
Manolo Alfaro, español.
Alejandro Alfaro, español.
Juan Pablo Alfaro, mexicano.
Emiliano Alfaro, uruguayo.
Carlos Alfaro Alcántara, chileno.

Segundo apellido
José Antonio Camacho Alfaro, español.
Francisco López Alfaro, español.
Antonio López Alfaro, español.
Salvador Revert Alfaro, español.
Daniel Cifuentes Alfaro, español.
Yariv Ramon Suárez Alfaro, mexicano
Luis Hernández Alfaro, peruano.

Personajes literarios
Alfaro (visitante de México), de los Tres diálogos latinos de Francisco Cervantes de Salazar (1554).

Instituciones

Clubes deportivos
Club Deportivo Alfaro
Club de Fútbol Ciudad de Alfaro

Denominadas por Eloy Alfaro
Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro
Escuela Superior Militar Eloy Alfaro
Estadio de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro
BAE Eloy Alfaro (FM 01), barco ecuatoriano.
Alfaro Vive ¡Carajo!, grupo armado.

Notas